Damsingel i tennis vid olympiska sommarspelen 2016 spelades mellan 6 och 13 augusti i det olympiska tenniscentrat i Rio de Janeiro.

Medaljörer

Resultat

Slutspel 

|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=
|RD4-team02=
|RD4-score02-1=3
|RD4-score02-2=1
|RD4-score02-3=
}}

Sektion 4 

|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=TRI
|RD1-team04=
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05=|RD1-score05-1=6|RD1-score05-2=6|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=IP
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=TRI
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=10
|RD1-team08=
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=13
|RD1-team09=|RD1-score09-1=1
|RD1-score09-2=6|RD1-score09-3=6|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=6|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11=
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=Alt
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13=|RD1-score13-1=6|RD1-score13-2=6|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14=
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=3
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=IP
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16=
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01=|RD2-score01-1=w/o
|RD2-score01-2=
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=
|RD2-score02-2=
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03=
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=3
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=10
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=13
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08=|RD2-score08-1=6|RD2-score08-2=6|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=8
|RD3-team01=
|RD3-score01-1=6|RD3-score01-2=5
|RD3-score01-3=5
|RD3-seed02=10
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=7
|RD3-score02-3=7
|RD3-seed03=13
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=0
|RD3-score03-2=5
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04=

Referenser
 Men's Singles Drawsheet 
 Olympic Tennis Event 
 Entry List 

Tennis vid olympiska sommarspelen 2016